Dreamland (album Roberta Milesa)
 Dreamland (album Roberta Planta)
 Dreamland (album Love De Vice)
 Dreamland (zespół muzyczny)